Conde — título nobiliárquico
 Fruta-do-conde ou Fruta-pinha
 Conde do Forró — banda musical brasileira
 Japinha Conde — cantora brasileira

Topônimos

Brasil 
Conde (Bahia)
Conde (Paraíba)

Portugal 
 Conde (Guimarães)

Desambiguações de topônimos